Máscara Negra pode se referir a:

 Máscara Negra (DC Comics), vilão das histórias do Batman
 Máscara Negra (canção), marcha-rancho gravada por Dalva de Oliveira
 Coryphaspiza melanotis, ave conhecida no Brasil como tico-tico-de-máscara-negra

Ver também